Das Pontins Professional 2000 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1999/2000. Es wurde vom 13. bis 20. Mai in Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales ausgetragen. Die 27. Ausgabe des Turniers seit 1974 war zugleich die letzte, das Turnier wurde danach eingestellt.

Jimmy White konnte nach seinem Sieg im Vorjahr noch einmal ins Endspiel einziehen. Dort unterlag er aber klar mit 2:9 gegen Darren Morgan. Damit endete das Pontins Professional in Prestatyn wie es begonnen hatte: mit dem Sieg eines Walisers. Morgan wiederholte damit außerdem seinen Titelgewinn von 1989 und war damit der vierte walisische Mehrfachsieger.

Finalrunde 
8 Spieler traten in einem Ausscheidungsturnier an und spielten in drei Runden den Sieger aus.

Century-Breaks 
Mit 6 Breaks von 100 oder mehr Punkten wurde zum Abschluss noch einmal ein hoher Wert erreicht. Nur einmal hatte es noch ein Century-Break mehr gegeben. Auch die drei Centurys in einem Turnier von Jimmy White wurden selten erreicht und nur einmal übertroffen.

Quellen 

Snookerveranstaltung 2000
2000